Đesi ima više značenja:
 Đesi (Bolonja)
 Đesi (Rimini)